Замча́лово:

 Замчалово — населённый пункт в Красносулинском районе Ростовской области. 
 Замчалово — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.